

Album 
 Russian Roulette, album degli Accept
 Russian Roulette, album di The Alchemist
 Russian Roulette, album dei Triumvirat
 Russian Roulette, EP delle Red Velvet

Singoli 
 Russian Roulette, singolo di Rihanna
 Russian Roulette, singolo di Tungevaag & Raaban